Nässe steht für:

 starke Feuchtigkeit
 Nässe (Nüst), linker Zufluss der Nüst nach Rimmels (Nüsttal), Landkreis Fulda, Hessen

Siehe auch:
 Nesse